Dīmītrīs Giannoulīs – calciatore greco
 Giannīs Giannoulīs – ex cestista greco
 Kōstantinos Giannoulīs – calciatore greco